Па́йдеський район (, ) — адміністративно-територіальна одиниця Естонської РСР з 26 вересня 1950 до 1 січня 1990 року.

Географічні дані 
Адміністративний центр — місто Пайде.

Історія 
26 вересня 1950 року в процесі скасування в Естонській РСР повітового та волосного адміністративного поділу утворений Пайдеський сільський район, який безпосередньо підпорядковувався республіканським органам. До складу новоутвореного району ввійшли місто Пайде як адміністративний центр, селище міського типу Ярва-Яані та 17 сільських рад: Еснаська, Пеетріська, Війзуська, Койґіська, Сирандуська, Пайдеська, Пурдіська, Сарґвереська, Абаяська, Капуська, Ваоська, Вяйньярвеська, Лииласька, Вяетсаська, Ярва-Яаніська, Карінуська, Роосна-Аллікуська.

Після прийняття 3 травня 1952 року рішення про поділ Естонської РСР на три області Пайдеський район включений до складу Талліннської області. Проте вже 28 квітня 1953 року області в Естонській РСР були скасовані і в республіці знов повернулися до республіканського підпорядкування районів.

20 березня 1954 року відбулася зміна кордонів між районами Естонської РСР, зокрема Пайдеський район передав 50,64 га Тапаському та 558 га Пилтсамааському районам і отримав 72,23 га від Тюріського району.

17 червня 1954 року розпочато в Естонській РСР укрупнення сільських рад, після чого в Пайдеському районі замість 17 залишилися 8 сільрад: Еснаська, Ярва-Яаніська, Коеруська, Койґіська, Пайдеська, Пурдіська, Ваоська та Вяетсаська.

24 січня 1959 року до Пайдеського району приєднана частина території скасованого Тюріського району — до складу району ввійшли місто Тюрі та Лаупаська, Ойзуська й Тюріська сільські ради.

3 вересня 1960 року Лаупаська та Ваоська сільські ради ліквідовані, а їх території приєднані до Тюріської, Коеруської та Еснаської сільрад.

28 березня 1962 року після скасування Тапаського району його територія, зокрема місто Тапа, селища міського типу Амбла та Аеґвійду, а також сільські ради: Аеґвійдуська, Албуська, Амбласька, Араветеська, Вогньяська, Кадрінаська, Легтсеська, Саксіська та Янедаська, приєднана до Пайдеського району.

21 грудня 1962 року ліквідований Пилтсамааський район, а частина його території відійшла до Пайдеського району, а саме Імавереська та Оллепаська сільські ради. Одночасно сільські ради Пайдеського району: Вогньяська, Кадрінаська та Саксіська перепідпорядковані Раквереському району, а селище міського типу Аеґвійду та Аеґвійдуська сільська рада передані до складу Гар'юського району.

18 січня 1963 року ліквідовані 3 сільради в Пайдеському районі — територія Янедаської поділена між Амблаською та Легтсеською сільрадами, а території Араветеської та Пурдіської приєднані відповідно до Албуської та Пайдеської сільрад. 

8 грудня 1964 року місто Тапа перепідпорядковане Раквереському району.

26 березня 1987 року на територіях, відокремлених від Пайдеської, Еснаської та Ярва-Яаніської сільрад, відновлена Роосна-Аллікуська сільська рада. У той же день знижено статус селища міського типу Ярва-Яані до сільського селища з підпорядкуванням однойменній сільській раді.

З 1 січня 1990 року набуло чинності рішення від 6 грудня 1989 року утворити Пайдеський повіт в адміністративних межах Пайдеського району.

19 лютого 1990 року Пайдеському повіту повернута історична назва — Ярвамаа.

Адміністративні одиниці

Керівництво району 

Перші секретари районного комітету КПЕ
 1953—1958   (Erna Visk)
 1959—1962  Аґо Вернерович Мадік (Ago Verneri p. Madik)
 1962—1963  Юло Йоганнесович Нимм (Ülo Johannese p. Nõmm)
 1964—1967  Аґо Вернерович Мадік
 1967—1985   (Valde Ruudi p. Roosmaa)
 1985—1988  Яан Мартін (Jaan Martin)
 1988—1989   (Arvo Sarapuu)

Голови виконкому районної Ради депутатів трудящих
 1958—1962   (Gustav Augusti p. Tõnspoeg)

Голови виконкому районної Ради народних депутатів
 1978—1985  Йоганнес Гендрікович Метс (Johannes Hendriku p. Mets)
 Яан Риук (Jaan Rõuk)
 1987—1990   (Andres Jalak)

27 грудня 1989 року Арво Сарапуу затверджено старійшиною (maavanem) Пайдеського повіту.

Друкований орган 
1 січня 1951 року тричі на тиждень почала виходити газета «Stalinlik Tee» («Сталінлік Тее», «Сталінський шлях»), друкований орган Пайдеського районного комітету комуністичної партії (більшовиків) Естонії та Пайдеської районної ради депутатів трудящих. 23 червня 1956 газета вийшла під новою назвою — «Võitlev Sõna» («Вийтлев Сина», «Переможне слово»). Останній номер газети «Вийтлев Сина» вийшов 2 лютого 1989 року.

Примітки

Джерела 
 Eesti Entsüklopeedia
 Eesti NSV Teataja / Ведомости Эстонской ССР
 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja
 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja

Пайдеський район
Райони Естонської РСР
Ярвамаа
Засновані в Європі 1950